

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

970-е п. н. е.